Àngel Simón Grimaldos (Manresa, 1957), enginyer i empresari català, president executiu del grup Agbar (Aigües de Barcelona)
 Edgardo Simón (Coronel Suárez, Buenos Aires, 1974), ciclista argentí 
 Emili Simón i Padrós
 Héctor Simón Escudero (Llançà, 1984), futbolista català que ocupa la posició de migcampista 
 Irma Simón Calvo (La Vall d'Uixó, 1949), política valenciana 
 Jordi Simón Casulleras (Navàs, 1990), ciclista català professional des del 2011 
 José Simón Díaz (Madrid, 1920 - 2012), bibliògraf i filòleg espanyol considerat un dels pioners de la bibliografia
 Julián Simón de la Torre (Madrid, 1956-Miranda de Ebro, 2015), polític espanyol 
 Manuel Simón Cuervo (Oviedo, 1972), futbolista asturià que ocupava la posició de davanter format al planter de l'Oviedo
 María Simón (Montevideo, 1954), enginyera i política uruguaiana pertanyent al Front Ampli i ministra d'Educació i Cultura 
 Roberto Simón Marina (Villanueva de la Serena, 1961), futbolista i entrenador extremeny 
 Vicente Simón Foj (Sogorb, 1969), futbolista valencià que ocupava la posició de davanter